Первый дивизион ПФЛ 1999 — сезон второго по значимости дивизиона чемпионата России по футболу. В высший дивизион по итогам сезона вышли «Анжи» и «Факел».

Участники 

Команды, которые вступили в Первый дивизион после Второго дивизиона обозначены зелёной стрелкой ()

Команды, которые вступили в Первый дивизион после высшего дивизиона обозначены красной стрелкой ()

Турнирная таблица 

См. Матчи первого дивизиона ПФЛ 1999

Потуровая таблица

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Статистика на sportbox.ru 

1999
Спорт в России в 1999 году